Євробачення Юних Танцюристів 2011 — дванадцятий танцювальний конкурс Євробачення Юних Танцюристів серед молоді віком від 15 до 21 року, який відбувся в столиці Норвегії Осло 24 червня 2011 року. Перемогу на конкурсі здобув представник країни-господарки конкурсу Норвегії — Daniel Sarr.

Формат
Конкурс Євробачення Юних Танцюристів 2011 складається лише з фіналу. Журі, яке призначила Європейська мовна спілка, обирає дві країни які беруть участь у фінальній дуелі, що проводиться в один і той же день що і фінал конкурсу. У фінальній дуелі визначається переможець конкурсу шляхом голосування журі.

Журі конкурсу
 Michael Nunn
 William Trevitt
 Fredrik Rydman
 Ilze Liepa

Учасники

Фінальна Дуель

Дебют
 Косово
 Португалія
 Словенія
 Хорватія

Повернення
 Німеччина
 Норвегія

Відмовились від участі
 Бельгія
 Велика Британія
 Латвія
 Румунія
 Фінляндія
 Чехія

Джерела
Офіційний сайт конкурсу

Див. також 
Пісенний конкурс Євробачення 2011
Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2011

Посилання 

Євробачення Юних Танцюристів
2011 у телебаченні